Bulling ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Bulling (1900–2004), deutsche Sinologin
 Emmalene Bulling (1890–1959), deutsche Rechtsanwältin, Mitbegründerin des Clubs Berufstätiger Frauen in Bremen.
 Eva Bulling-Schröter (geb. Bulling; * 1956), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Hedwig Ranafier-Bulling (1882–1961), deutsche Malerin
 Helmut Bulling (1899–nach 1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Karl Bulling (1885–1972), deutscher Bibliothekar
 Manfred Bulling (1930–2015), deutscher Jurist und Erfinder, Präsident des Regierungspräsidiums Stuttgart
 Matthias Bulling (* um 1978), deutscher Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Pieter Bulling (* 1993), neuseeländischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Buling
 Pulling